Der Mbabane Highlanders Football Club ist ein Fußballverein aus Mbabane, Eswatini.

Geschichte 
Der Verein wurde 1952 gegründet und ist der erfolgreichste Klub des Landes. Er gewann bis 2001 zwölf Meistertitel der Premier League of Eswatini und konnten bereits siebenmal den Swazi Cup gewinnen. Seit 2011 wartet der Klub auf weitere nationale Erfolge, auf die Meisterschaft bereits seit 2001. Auch wenn er immer im Vorderfeld der Liga mitspielt, reichte es nicht zum erneuten Titel. In den afrikanischen Wettbewerben gelang dem Verein mehrmals das Erreichen der zweiten Spielrunde.

Der Verein trägt seine Heimspiele im Prince of Wales Stadium aus.

Erfolge 
 Premier League: 1976, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 1992, 1995, 1997, 2000, 2001
 Swazi Cup: 1983, 1985, 1990, 1997, 1999, 2009, 2010
 Swazi Charity Cup (4): 1998, 2007, 2008, 2010
 Swazi Trade Fair Cup (1): 1999

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1977: Der Verein verzichtete nach der Auslosung auf die Teilnahme am CAF Champions Cup.
 1989: Der Pan African Dar-es-Salaam verzichtete auf das Rückspiel, so dass der Highlanders FC in die 1.Runde einzog.

Weblinks 
 
 
 
 Mbabane Highlanders FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Mbabane Highlanders FC bei facebook.com
 Mbabane Highlanders FC bei Eswatini Football Association

Eswatinischer Fußballverein
Organisation (Mbabane)
Sport (Mbabane)
Gegründet 1952